Fußball Club Erzgebirge Aue – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Aue-Bad Schlemie (do 31.12.2018 roku Aue), występujący w 3. Lidze.

Historia 
Klub powstał 4 marca 1946 r. jako BSG Pneumatik Aue i był sponsorowany przez lokalną firmę budowlaną. Z powodu zmiany głównego sponsora w 1949 klub zmienił nazwę na Zentra Wismut Aue, a w 1951 na SC Wismut Aue. Po przeniesieniu siedziby klubu do Chemnitz, w 1954 roku, klub znów zmienił nazwę. Brzmiała ona Karl Marx Stadt, a potem SC Wismut Karl Marx Stadt. W 1955 klub zdobył Puchar NRD, a w 1956, 1957 i 1959 mistrzostwo tego kraju. W 1959 SC Wismut także zagrał w finale pucharu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, lecz uległ w drugim meczu drużynie Dynamo Berlin 2:3, podczas gdy w pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. W 1963 siedzibę klubu przeniesiono z powrotem do Aue, a klub przyjął nazwę BSG Wismut Aue. W 1985 klub zakwalifikował się do Pucharu UEFA, jednak został wyeliminowany przez Dnipro Dniepropetrowsk już w pierwszej rundzie przegrywając 1:3 i 1:2. Po zjednoczeniu Niemiec klub zmienił nazwę na obecną, czyli FC Erzgebirge Aue. Nazwa Erzgebirge pochodzi od nazwy pasma górskiego Rudawy (niem. Erzgebirge), które rozciąga się w pobliżu Aue.

Sezony

Zawodnicy

Reprezentanci państw

Obecny skład 
Stan na 25 sierpnia 2021 r.

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Stadion Erzgebirsstadion 

 
Kluby piłkarskie w Saksonii
Kluby piłkarskie założone w 1946
FC Erzgebirge Aue